Доменико:

Доменико из Пьяченцы — итальянский мастер танца эпохи Возрождения.
Доменико Беккафуми — итальянский художник-маньерист сиенской школы, скульптор.
 Доменико Буркьелло — итальянский поэт.
 Доменико Венециано — итальянский художник флорентийской школы.
 Доменико Гирландайо — один из ведущих флорентийских художников кватроченто
Доменико Драгонетти — итальянский музыкант, первый контрабасист.
 Доменико Пулиго — итальянский художник эпохи Ренессанса, работавший во Флоренции.
 Доменико Фонтана — итальянский архитектор и инженер раннего барокко.